Marburg je lahko:

Mesta 

 Marburg, Hessen, Nemčija
 Marburg, Queensland, Avstralija
 Marburg an der Drau, nemško ime za Maribor

Ljudje 

 Konrad von Marburg (1180-1233), nemški duhovnik in inkvizitor
 Otto Marburg (1874–1948), avstrijski nevrolog

Drugo 

 Univerza v Marburgu
 Marburg, virus